Римма Павловна Барыкина (2 ноября 1928 — 18 декабря 2021) — советский и российский биолог, педагог, специалист по биоморфологии и экологической анатомии растений, доктор биологических наук (1995), профессор (2001). Заслуженный профессор МГУ (2009). Член Всесоюзного ботанического общества (с 1973 года). Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003).

Биография 
Родилась 2 ноября 1928 года в Коврове.

С 1941 по 1943 год на трудовом фронте Великой Отечественной войны. С 1946 по 1951 год обучалась на биолого-почвенном факультете МГУ. С 1954 года на научно-педагогической работе в Московском государственном университете: аспирант, ассистент, доцент и с 1999 года — профессор кафедры высших растений биологического факультета.

В 1954 году Римма Барыкина защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидат биологических наук по теме: «Образование корневых отпрысков у некоторых деревьев и кустарников, используемых в степном лесоразведении для скрепления почвы», в 1995 году — доктор биологических наук по теме: «Морфолого-экологические закономерности соматической эволюции в семействе лютиковых (Ranunculaceae Juss)». В 1964 году приказом ВАК ей было присвоено учёное звание доцент, в 2001 году — профессор. В 2009 году ей было присвоено почётное звание Заслуженный профессор МГУ.

Основная научная деятельность Р. П. Барыкиной была связана с вопросами в области онто- и морфогенеза, экологической адаптации, фундаментальной и прикладной морфологии и анатомии цветковых растений. Является автором более 151 статей опубликованных в научных журналах, более десяти сборников трудов, ей было выполнено четыре научно-исследовательские работы в области проблем городской экологии и устойчивого развития, анализа хорологического и структурного разнообразия высших растений в связи с проблемами их таксономии и филогении. Она является членом редакционной коллегии научного журнала «Аналитическая экспертиза и квалиметрия». С 2001 по 2017 год — член диссертационного совета Биологического факультета МГУ в области ботаники. Под её руководством было выполнено около четырнадцати кандидатских диссертаций. С 1955 года является членом Московского общества испытателей природы, с 1973 года членом Всесоюзного ботанического общества.

1 октября 2003 года Указом Президента России «За заслуги в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов» Р. П. Барыкина была удостоена почётного звания Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. В 2009 году присвоено почётное звание Заслуженный профессор МГУ.

Скончалась 18 декабря 2021 года на 94-м году жизни.

В её честь названы виды растений  и .

Награды 
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2003)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда» (1984)

Примечания

Литература 
 
 
 Профессора Московского университета, 1755—2004 : биогр. слов.: в 2 т. / ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) и др.; авт.-сост.: Рябухин А. Г., Брянцева Г. В. —  : Изд-во Моск. ун-та, Т. 1: А—Л. — 2005. — 812 с. — С.97 — ISBN 5-211-05045-2
 Ведущие научные школы России: справочник / Совет по грантам Президента Российской Федерации для поддержки науч. исследований молодых российских ученых-докторов наук и гос. поддержке ведущих науч. школ Российской Федерации. — Москва : Янус-К, Вып. 1 / подгот. А. С. Левиным и др. — 1998. — 622 с. — С.450

Ссылки 
 Её статьи в РИНЦ

Выпускники биологического факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Педагоги СССР
Педагоги России
Члены Русского ботанического общества
Члены Московского общества испытателей природы (после 1917 года)
Долгожительницы России